Bauer est l'un des plus courants patronymes en allemand, langue dans laquelle il se prononce . Il signifie « paysan », « fermier ».

Patronyme

Personnalités réelles

A 
 Aaron Matthew Bauer (1961-), biologiste, zoologiste et herpétologiste américain,
 Adele Bloch-Bauer (1881-1925), salonnière, muse de Gustav Klimt
 
 Alain Bauer (1962-), criminologue français, ancien grand maître du Grand Orient de France,
 Albert Bauer (1916-2003), glaciologue et explorateur français,
 
 Andreas Friedrich Bauer (1783-1860), ingénieur et entrepreneur allemand
 Anne-Marie Bauer (1914-1996), résistante française
 Anton Bauer (1772-1843), juriste allemand
 Armin Bauer (1990-), coureur du combiné nordique italien
 Arthur Bauer (1878-?), acteur autrichien du cinéma muet américain
 Axel Bauer (1961-), chanteur français, fils de Franck Bauer
 Axel W. Bauer (1955-), historien allemand

B 
 
 Bernard Bauer (1829-1903), protonotaire apostolique, l'un des confesseurs de l'impératrice Eugénie
 Bettina Bauer-Ehrlich (1903-1985), peintre autrichienne et illustratrice de livres pour enfants
  (1932-2010), écrivain canadien
 Billy Bauer (1915 - 2005), guitariste américain
 Bobby Bauer (1915-1964), joueur de hockey canadien
 Bruno Bauer (1809-1882), philosophe, théologien et historien allemand

C 
 Caroline Bauer (1807-1878), actrice allemande
  (1922-1985), chanteuse américaine de soap opéra
 Charles « Charlie » Bauer (1904-1975), directeur de la photographie français
 Charlie Bauer (1943-2011), révolutionnaire d'ultra-gauche français, notamment connu pour avoir été le complice de Jacques Mesrine
 Chris Bauer (1966), acteur américain
  dont :
 Christina Bauer (1988-), joueuse de volley-ball française
  (1943-), joueur allemand de trombone en free jazz

D 
 Denise Bauer (1964-), diplomate américaine
 Dennis Bauer (1980-), escrimeur allemand

E 
 Eddie Bauer (1899-1986), fabricant américain de vêtements
 Eddy Bauer (1902-1972), historien et journaliste suisse
 Edgar Bauer (1820-1886), écrivain politique et philosophique allemand
 Edmond Bauer (1880-1963), physicien français
 Elkan Bauer (152-1942), compositeur autrichien
 Erich Bauer (1900-1980), militaire allemand
 Étienne Bauer (1918-1997), résistant et haut fonctionnaire français.
 Eva Maria Bauer (1923-2006), actrice allemande
 Evgueny Bauer (1865-1917), réalisateur russe

F 
 Felice Bauer (1887-1960), correspondante puis conjointe de Franz Kafka
 Ferdinand Bloch-Bauer (864-1945), industriel austro-tchèque et amateur d'art
 Florian Bauer (1994-), bobeur allemand
 Franck Bauer (1918-2018), animateur de radio, batteur de jazz, haut fonctionnaire et universitaire français
 Friedrich L. Bauer (1924-2015), pionnier allemand de l'informatique, inventeur de la structure de pile

G 
 Georg Bauer, vrai nom de Georgius Agricola (1490-1555), savant allemand, auteur de De re metallica
 Gérard Bauër (1888-1967), essayiste et critique français
 Gérard Bauer (1907-2000), diplomate suisse
 Gitta Bauer (1919-1990), journaliste allemande
 Gottlieb August Bauer (1828-1913), peintre badois
 Gustav Bauer (1870-1944), chancelier allemand (Social Démocrate) aux débuts de la République de Weimar
 Gustav Conrad Bauer (1820-1906), mathématicien allemand

H 
 Hank Bauer (1922-2007), joueur américain de baseball
 
 Hannsheinz Bauer (1909-2005), homme politique allemand
 
 Harold Bauer (1873-1951), pianiste anglais
 Harry Bauer Rodrigues (1989-), musicien et producteur de musique électronique américain
 Heinz Bauer (1928-2002), mathématicien allemand
  (1939-), éditeur allemand, membre de la dynastie du groupe Bauer
 Henry Bauër (1851-1915), écrivain, essayiste et critique français, père du précédent
 Herbert Bauer (1919-1997), aviateur allemand

I 
 Ida Bauer (1882-1945), sujet d'un cas psychanalytique étudié par Sigmund Freud en 1905 
 Ina Bauer (1941-2014), patineuse artistique allemande

J 
 Jack Bauer (1985-), coureur cycliste néo-zélandais
 Jean Bauer (1914-2005), luthier français
 Jean-Claude Bauer, (1953-), auteur de bandes dessinées français
 Jean-Claude Bauer (résistant) (1910-1942), médecin résistant, fusillé par les nazis, dont une rue de Saint-Ouen porte le nom (son nom est attaché au Stade du Red-Star, le stade étant situé dans cette rue).
 Jean-Louis Bauer (1952 - 2022),  acteur de cinéma et de télévision, et auteur français de théâtre
  (1802-1867), fondateur de la fonderie de caractères Bauersche Gießerei
 Johann Bauer (1861-1891), joueur d'échecs autrichien, joueur de la célèbre partie Lasker - Bauer disputée en août 1889
 John Bauer (1882-1918), illustrateur suédois
 Josef Bauer (1915-1989), homme politique allemand
 Josef Bauer (1881-1958), homme politique allemand, membre du parti nazi et officier de la SS
 Jules Bauer (1868-1931), Grand-rabbin français, directeur du Séminaire israélite de France, père de Paul Bauer
 Jutta Bauer (1955-), autrice et illustratrice allemande

K 
 Klemen Bauer (1986-), biathlète slovène

L 
 Leopold Bauer (1872-1938), architecte autrichien
 , page d'homonymie
 Lukáš Bauer (1971-), skieur tchèque
 Lukas Bauer (1989-), un joueur de volley-ball allemand

M 
 Manuel Bauer (1966-), photographe suisse
 Marc Bauer (1975-), artiste suisse
 Marion Bauer (1882-1955), compositrice américaine
 Marius Bauer (1867-1932), peintre néerlandais
 Mélanie Bauer (1970-), animatrice radio française
 Michelle Bauer (1958-), actrice américaine
 
 Moritz Bauer (1992-),footballeur autrichien

N 
  (1934-), écrivain canadien
 Natalie Bauer-Lechner (1858-1921), musicienne, féministe et femme de lettres autrichienne 
 Nathalie Bauer (1964-), écrivaine et traductrice française

O 
 Otto Bauer (1881-1938), théoricien et homme politique (Social Démocrate) autrichien
 Otto Bauer (1897-1985), architecte d'origine viennoise, émigré aux Etats-Unis puis en France

P 
 Patrick Bauer (1992-), un footballeur allemand
 Paul Bauer, (1896-1990), alpiniste allemand
 Paul Bauer, (1902-1986), Grand-rabbin français, fils du Grand-rabbin Jules Bauer
 Petra Bauer, biathlète allemande
 Philippe Bauer (né en 1962), homme politique suisse
 Pierrette Bauer-Bovet (1908-2002), illustratrice et écologiste suisse

R 
 Renate Bauer (née en 1939), ancienne speakerine allemande
 Riccardo Bauer (1896-1982), homme politique et antifasciste italien
 Rick Bauer (né en 1977), joueur de baseball américain
 Rob Bauer (1962-), lieutenant-amiral de la Marine royale néerlandaise
  (°1944-), femme politique autrichienne
 Rudolf Bauer (1889-1953), peintre d'origine allemande
 Rudolf Bauer (1879-1932), athlète hongrois

S 
 Sabine Bauer, claveciniste, pianofortiste et flûtiste allemande
 Seth Bauer (1959-), rameur d'aviron américain
 Siegfried Bauer (1976-), une triathlète allemande
 Simon Bauer (1862-1947), collectionneur d'art français
 , historien britannique
  (1956-), vibraphoniste allemand
 Steve Bauer (1959-), cycliste canadien
 Steven Bauer (1956-), acteur américain
 Sybil Bauer (1903-1927), nageuse américaine

T 
 Théophile Bauer, gymnaste belge
 Theresia Bauer (1965-), femme politique allemande
 Thomas Bauer (1986-), handballeur autrichien
 Trevor Bauer (né en 1991), joueur de baseball américain

U 
 Uschi Bauer (née en 1950), chanteuse allemande
 Ute Meta Bauer (1958-), commissaire d'exposition allemande

V 
 Veronika Bauer (1979-), skieuse acrobatique canadienne
 Viktor Bauer (1885-1977), homme politique allemand
 Viola Bauer (1976-), skieuse allemande

W 
 Walter Bauer (1877-1960) historien et théologien allemand
 
 Wolfgang Bauer (1941-2005), dramaturge autrichien   
 Wolfgang Maria Bauer (1963- ), acteur allemand

Y 
 Yehuda Bauer (1926-), historien israélien spécialiste de la Shoah, né en 1926

Personnages de fiction 
 Jack Bauer, un personnage de fiction de la série télévisée américaine 24 (en français, selon les chaînes : 24 ou 24 heures chrono)
 Bauer est un général de fiction dans la série télévisée Stargate SG-1

Astronomie 
 L'astéroïde (21426) Davidbauer, sur la ceinture principale, découvert le , nommé en l'honneur de David Lawrence Vigliarolo Bauer (1987-)
 L'astéroïde (4525) Johnbauer, sur la ceinture principale, découvert le , nommé en l'honneur de John Bauer (1932-2003)
 L'astéroïde (296950) Robertbauer, sur la ceinture principale, découvert le , nommé en l'honneur de A. Robert Bauer Senior (1897-1984)

Entreprise 
 Bauer Hockey, matériel de hockey sur glace
 Bauer Media Group, un groupe de presse allemand
 Bauer Group, entreprise de construction allemande
 Koenig & Bauer AG, fabricant allemand de machines à imprimer
 Fonderie Bauer, entreprise allemande

Bâtiment 
 Le Bauer Bank Block, ancien bâtiment bancaire américain situé à Mancos (Colorado).

Sport 
 Le stade Augusto Bauer, stade de football brésilien situé à Brusque, dans l'État de Santa Catarina 
 Le Stade Bauer, dans la ville de Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), utilisé en particulier par l'équipe de football du Red Star

Urbanisme 
 La Bauer Sándor utca, est une rue située dans le quartier de Magdolna, dans le  de Budapest (Hongrie)  
 La Cité Bauer est une voie du  de Paris, en France

Peinture 
 Le Portrait d'Adele Bloch-Bauer I, tableau du peintre autrichien Gustave Klimt, peint entre 1903 et 1907 
 Le Portrait d'Adele Bloch-Bauer II, tableau du peintre autrichien Gustave Klimt, peint en 1912
 La Collection Simon Bauer, comprenait à l'origine 93 tableaux, elle a été volée en 1943 durant l'occupation allemande

Politique 
 Le Cabinet Bauer dirigé par le chancelier allemand Gustav Bauer, entre 1919 et 1920, au début de la République de Weimar

Voir aussi 
 , qui a parfois son étymologie dans une corruption ou une modification délibérée de "Bauer".
 
 
 
 Baauer

Liens externes 
 

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme juif